

Littérature 
 The Tragical History of Romeus and Juliet, poème narratif d'Arthur Brooke (1562)
 Roméo et Juliette est une pièce de William Shakespeare (1597)

Musique 
 Roméo et Juliette, symphonie dramatique d’Hector Berlioz (1839)
 Roméo et Juliette, ouverture de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1869)
 Roméo et Juliette, ballet de Sergueï Prokofiev (1935)
 Roméo et Juliette, opéra de Charles Gounod (1867)
 I Capuleti e i Montecchi, opéra de Vincenzo Bellini (1830)
 Romeo and Juliet, chanson de Dire Straits (1981)
 Roméo et Juliette, opéra de Pascal Dusapin (1989)
 Roméo et Juliette, de la haine à l'amour, comédie musicale de Gérard Presgurvic (2001)
 Giulietta e Romeo, comédie musicale de Richard Cocciante (2007)

Cinéma 
 Roméo et Juliette, film de Mario Caserini (1908)
 Roméo et Juliette, film de George Cukor (1936)
 Romeo und Julia auf dem Dorfe, film de Hans Trommer et Valerien Schmidely (1941).
 Roméo et Juliette, film de Renato Castellani (1954)
 Roméo et Juliette, film de Leo Arnchtam (1955)
 Roméo et Juliette, film de Riccardo Freda (1964)
 Roméo et Juliette, film de Franco Zeffirelli (1968)
 Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann (1996)
 Tromeo and Juliet, film de Lloyd Kaufman, film parodique (1996)
 Romeo and Juliet: Sealed with a Kiss, film de Phil Nibbelink, film d'animation (2006)
 Roméo et Juliette, film de Yves Desgagnés (2006)
 Rome and Juliet, film de Connie Macatuno (2006)
 Gnomeo et Juliette, film de Kelly Asbury (2011)
 Roméo et Juliette, film de Carlo Carlei (2013)
 Romeo and Juliet: A Love Song, film de Tim van Dammen (2013)
 Ram-Leela, adaptation cinématographique de Roméo et Juliette de Sanjay Leela Bhansali (2013)

Autres 
 Roméo et Juliette, émission de télévision française (2012).